Царичанка — название населённых пунктов на Украине:

 Царичанка — посёлок городского типа в Царичанском районе Днепропетровской области.
 Царичанка — село в Татарбунарском районе Одесской области.

См. также 
 Новая Царичанка
 Старая Царичанка